Йо́кипии () — финская фамилия. Известные носители:

  (1893—1968) — финский церковный писатель.
 Йокипии, Мауно (1924—1997) — финский историк.